Че́лль () — шведское имя собственное. Известные носители:

 Челль, Виктор (род. 1985) — шведский кёрлингист.
 Челль, Йюри (род. 1969) — финский боксёр.